HMAS Kanimbla je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Kanimbla (1936)
 HMAS Kanimbla (L 51)

Kanimbla